Гастфрейнд — фамилия. Известные носители:

 Гастфрейнд, Андрей Андреевич (1811—1891) — русский гомеопат.
 Гастфрейнд, Николай Андреевич (1854—1916) — русский литературовед и историк.
 Гастфрейнд, Исаак (ок. 1845—1880) — еврейский учёный, мемуарист.